Feldkonstante steht für:
 elektrische Feldkonstante
 magnetische Feldkonstante